

Федори — село, Столінський район, Брестська область

Федори — присілок, Селтинський район, Удмуртія